Мариано Франсиско де Борха Хосе Хусто Тельес-Хирон и Бофорт-Спонтин (19 июля 1814, Мадрид — 2 июня 1882, Борен) — крупный испанский аристократ и гранд, политический и военный деятель, дипломат.

Приобрел известность в европейских столицах своим эксцентричным образом жизни. В Испании после его смерти в светских кругах стала популярной поговорка «Не будьте Осуной» — предостережение от разнообразных трат.

Детство 
Родился 19 июля 1814 года в Мадриде. Второй сын Франсиско де Борха Тельеса-Хирона, 10-го герцога Осуна (1785—1820), и Марии Франсиски Филиппы де Бофорт-Спонтин (1785—1830). Его старший брат, Педро де Алькантара Тельес-Хирон и Бофорт-Спонтин, 11-й герцог де Осуна (1810—1844), скончался в августе 1844 года в возрасте 34 лет, не оставив потомства.

Дворянский род Осуна вел свою родословную с XII века. За практически семисотлетнюю историю до рождения герцога эта семья породнилась со многими аристократическими домами не только Испании, но и Европы, на что указывают многочисленные титулы де Осуны: 16 герцогских титулов, 20 графских титулов, 24 титула маркиза и более 20 титулов другого ранга.

Мариано рано лишился обоих родителей. Воспитанием после их смерти занималась его бабка, Мария Хозефа Алонсо Пиментель и Тельес-Хирон, графиня-герцогиня де Бенавенте (1752—1834). Это была неординарная женщина, светская львица, покровительница искусств, чей облик был запечатлен прославленным испанским художником Франсиско Гойей в знаменитой серии офортов «Капричос» под номером 55 («До самой смерти»).

С 1866 года Мариано Тельес-Хирон был женат на своей родственнице, принцессе Марии Леонор цу Сальм-Сальм (1842—1891), дочери Франца Йозефа Фридриха Филиппа, принца цу Сальм-Сальм (1801—1842), и принцессы Марии Жозефины Софии цу Лёвенштайн-Вертхайм-Розенберг (1814—1876). Их брак был бездетным. 22 сентября 1884 года Мария Леонор цу Сальм-Сальм во второй раз вышла замуж за Рудольфа Максимилиана Людвига Константина фон Кроя, графа фон Дюльмена (1823—1902).

Карьера 
В 1833 году 18-летний Мариано Тельес-Хирон, носивший тогда титул маркиза Терранова, поступил на военную службу в чин кадета. В сентябре 1835 года в связи с началом Первой карлистской войны он был переведен в северный полк, где стал помощником генерала Луиса Фернандеса де Кордобы, 3-го маркиза де Мендигоррия. В этот период маркиз Терранова становится активным участником многочисленных сражений, проявленная храбрость в которых была в декабре 1836 года отмечена испанской королевой Изабеллой II медалью ордена Калатравы. В 1837 году под предводительством генерала Бальдомеро Эспартеро Мариано Тельес-Хирон участвовал в новой северной кампании, принесшей ему Орден Сан-Фернандо. Подорвав здоровье в многочисленных военных операциях, он получил внештатное назначение в королевскую гвардию и в 1838 году отправился в Лондон в составе испанской дипломатической миссии на празднование коронации королевы Великобритании Виктории.

Герцог Осуна 
29 августа 1844 года после внезапной смерти своего старшего брата, Педро де Алькантары Тельеса-Хирона и Бофорта-Спонтина, 11-го герцога де Осуна (1810—1844), не оставившего потомства, Мариано Тельес-Хирон унаследовал титулы и владения дома Осуна, став 12-м герцогом де Осуна, 16-м герцогом де Гандия, 15-м герцогом де Бехар, 14-м герцогом де Аркос, 15-м герцогом дель Инфантадо, 14-м герцогом де Медина-де-Риосеко, а также владельцем большого количества других титулов.

В 1852 году за заслуги перед короной герцог де Осуна был назначен маршалом и кавалером Ордена Золотого Руна, а затем президентом испанского Сената. В 1853 году он присутствует в качестве посла Испании на свадьбе императора Франции Наполеона III и испанской дворянки Евгении де Монтихо в Париже, где остается вплоть до 1856 года.

В этот период начинает складываться образ эксцентричного холостяка, модника и мота. Образ, по свидетельству Хуана Валеры, секретаря дипломатической миссии в Санкт-Петербурге, очень привлекательный для европейских дам.

В октябре 1856 года по поручению королевы Испании Изабеллы II герцог де Осуна отправился в Санкт-Петербург. Ему в составе небольшой дипломатической миссии предстояло отправиться в столицу Российской империи, чтобы поздравить нового императора Александра II со вступлением на престол и торжественно возобновить прерванные в 1833 году дипломатические отношения между двумя странами. В июле 1858 года герцог де Осуна был назначен Чрезвычайным послом Испании в России. На этом посту герцог задержался на десять лет. Его деятельность по налаживанию как дипломатических, так и экономических отношений отражена в проекте Торгового соглашения между Россией и Испанией, к сожалению, не реализованного. Депеши испанских дипломатов, работавших под его руководством, раскрывают попытки сближения двух далеких стран, предпринятых герцогом не только в качестве официального представителя своей страны, но и через образ «человека из общества». На поддержание высокого статуса испанского посольства, проведение банкетов и т. д. герцог де Осуна, отказавшийся от государственного жалования, тратил грандиозные суммы из личных средств. В 1868 году герцог де Осуна подал в отставку в связи с революцией в Испании и изгнанием из страны королевы Изабеллы.

В 1878 году герцог де Осуна на краткий срок вернулся на государственную службу и возглавил чрезвычайную дипломатическую миссию Испании на праздновании серебряной свадьбы бельгийской королевской четы. В 1881 году также получил назначение представлять Испанию на свадьбе будущего кайзера Германской империи Вильгельма II.

2 июня 1882 года 67-летний герцог де Осуна скончался в городе Борен в Бельгии. Непомерные траты в результате привели семью Осуна к печальному финалу. В 1844 году Мариано де Тельес-Хирон унаследовал ренту в пять миллионов песет и на момент своей смерти оставил долг в сорок четыре миллиона. Его вдова в 1882 году была вынуждена продать даже герцогскую библиотеку, которая стала частью Национальной библиотеки Испании.

Титулы 
 12-й герцог де Осуна (гранд Испании)
 16-й герцог де Гандия (гранд Испании)
 15-й герцог де Бехар (гранд Испании)
 14-й герцог дель Инфантадо (гранд Испании)
 14-й герцог де Медина-де-Риосеко (гранд Испании)
 17-й граф и 14-й герцог де Бенавенте (гранд Испании)
 11-й герцог де Пастрана (гранд Испании)
 11-й  (гранд Испании)
 12-й герцог де Франкавилья (гранд Испании)
 15-й герцог де Пласенсия (гранд Испании)
 12-й герцог де Лерма (гранд Испании)
 12-й герцог де Мандас и Вильянуэва (гранд Испании).
 Принц де Эболи и Скуиллаче
 Принц ди Мелито
 
Маркиз де Тавара
 
 Маркиз де Пеньяфьель
 Маркиз де Хибралеон
 Маркиз де Терранова
 Маркиз де Саара
 Маркиз де Аргуэсо
 
 
 
 Маркиз де Куйрра
 Маркиз де Марчини
 Маркиз де Кампоо
 Маркиз де Диано
 
 Маркиз де Сеа
 
 Маркиз де Нулес
 Граф де Уренья
 
 Граф де Сальданья
 Граф дель-Сид
 
 Граф де Баньярес
 Граф де Белалькасар
 Граф де Олива
 Граф де Маяльде
 
 
 Граф де Ла-Шамушка
 Граф де Алисиано
 Граф де Сентельес
 Граф де Симали
 Граф де Майорга
 Граф де Озило
 Первый граф Королевства Валенсия
 Виконт де ла Пуэбла-де-Алькосер
 Сеньор де Нулес
 Сеньор де Мельгар-де-Фернаменталь и Вильясандино
 Генерал-лейтенант сухопутных войск
 Пожизненный сенатор (1845—1846) и сенатор по праву (1878—1879)

Награды 
Кавалер Мальтийского ордена, Ордена Калатравы и Ордена Золотого Руна, Ордена Карлоса III, Ордена Святого Херменегильдо, Ордена Святого Фердинанда, Креста Военных заслуг, Ордена Черного Орла, Ордена Красного Орла, Ордена Почетного легиона, Ордена Христа, Ордена Непорочного зачатия Девы Марии Вилла-Викозской, Ордена Белого сокола, Ордена Святого Александра Невского, Ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Ордена Белого орла, Ордена Святой Анны, Ордена Святого Станислава, Ордена Гражданских заслуг Баварской короны, Ордена Святой Девы Гваделупской.

Источники 
 CLAES, Marie-Christine & VAN DEN STEEN, Christian (avec des contributions de ROMMELAERE, Catherine et LAMAS-DELGADO, Eduardo), Faste et misère: le château de Beauraing au temps d’un Grand d’Espagne (Monographies du TreM.a, n° 66), Namur, 2014.
 MARICHALAR, Antonio; (marqués de Montesa) Riesgo y ventura del Duque de Osuna. Madrid, Palabra, 1999. ISBN 84-8239-311-1
 RAMÍREZ OLID, José Manuel: Mariano Téllez Girón. Claroscuros de un duque romántico. Comunicación presentada al I Congreso de Profesores-Investigadores. Hespérides. Sevilla, 1984, págs. 225—233
 RAMÍREZ OLID, José Manuel: Cuando la realidad se hace leyenda. Mariano Téllez Girón (1814—1882). Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna, nº 16, diciembre de 2014, págs. 35-43

Члены Сената Испании
Послы Испании в Великобритании
Послы Испании во Франции
Послы Испании в России
Дипломаты Испании
Политики Испании
Мальтийские рыцари
Кавалеры ордена Калатравы
Кавалеры Большого креста ордена Почётного легиона
Кавалеры ордена Христа
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Кавалеры ордена Красного орла
Кавалеры ордена Чёрного орла
Кавалеры ордена Святого Александра Невского
Кавалеры ордена Святого Станислава (Российская империя)
Кавалеры ордена Святой Анны